Кровные братья:

 название нескольких фильмов:
 Кровные братья (фильм, 2004) — Гонконг
 Кровные братья (фильм, 2007, Индия)
 Кровные братья (фильм, 2007, Тайвань) — Тайвань / Китай
 Кровные братья (фильм, 2010) — Россия.

См. также 
 Братья по крови

Примечания